Dit is een lijst van planetoïden 47001-47100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (47001) - || 1998 TA35|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (47002) Harlingten || 1998 UQ2|| 20 oktober 1998 || ODAS
|-
| (47003) - || 1998 UF7|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (47004) - || 1998 UZ7|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (47005) Chengmaolan || 1998 UP8|| 16 oktober 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (47006) - || 1998 UL10|| 16 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (47007) - || 1998 UL16|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (47008) - || 1998 UW16|| 27 oktober 1998 || CSS
|-
| (47009) - || 1998 UY16|| 27 oktober 1998 || CSS
|-
| (47010) - || 1998 UD20|| 28 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (47011) - || 1998 UQ23|| 17 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (47012) - || 1998 UZ26|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (47013) - || 1998 UZ27|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (47014) - || 1998 UJ40|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (47015) - || 1998 VW || 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (47016) - || 1998 VU3|| 10 november 1998 || ODAS
|-
| (47017) - || 1998 VE4|| 11 november 1998 || ODAS
|-
| (47018) - || 1998 VT4|| 11 november 1998 || ODAS
|-
| (47019) - || 1998 VM5|| 8 november 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (47020) - || 1998 VP9|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (47021) - || 1998 VR12|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (47022) - || 1998 VK14|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (47023) - || 1998 VZ16|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (47024) - || 1998 VV19|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (47025) - || 1998 VT20|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (47026) - || 1998 VS21|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (47027) - || 1998 VX29|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (47028) - || 1998 VG31|| 12 november 1998 || T. Kagawa
|-
| (47029) - || 1998 VO31|| 12 november 1998 || K. Korlević
|-
| (47030) - || 1998 VG32|| 12 november 1998 || T. Stafford
|-
| (47031) - || 1998 VX38|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (47032) - || 1998 VW52|| 13 november 1998 || LINEAR
|-
| (47033) - || 1998 VW53|| 14 november 1998 || LINEAR
|-
| (47034) - || 1998 VP54|| 14 november 1998 || LINEAR
|-
| (47035) - || 1998 WS || 17 november 1998 || LINEAR
|-
| (47036) - || 1998 WP1|| 18 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (47037) - || 1998 WM2|| 17 november 1998 || CSS
|-
| (47038) Majoni || 1998 WQ2|| 17 november 1998 || V. Goretti
|-
| (47039) - || 1998 WA3|| 19 november 1998 || ODAS
|-
| (47040) - || 1998 WB3|| 19 november 1998 || ODAS
|-
| (47041) - || 1998 WO3|| 19 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (47042) - || 1998 WP3|| 19 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (47043) - || 1998 WX3|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (47044) Mcpainter || 1998 WS7|| 16 november 1998 || J. V. McClusky
|-
| (47045) Seandaniel || 1998 WK9|| 29 november 1998 || W. R. Cooney Jr.
|-
| (47046) - || 1998 WM9|| 26 november 1998 || K. Korlević
|-
| (47047) - || 1998 WX12|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (47048) - || 1998 WW18|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (47049) - || 1998 WT19|| 25 november 1998 || LINEAR
|-
| (47050) - || 1998 WN20|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (47051) - || 1998 XZ || 7 december 1998 || ODAS
|-
| (47052) - || 1998 XE1|| 7 december 1998 || ODAS
|-
| (47053) - || 1998 XH1|| 7 december 1998 || ODAS
|-
| (47054) - || 1998 XX1|| 7 december 1998 || ODAS
|-
| (47055) - || 1998 XH5|| 10 december 1998 || D. K. Chesney
|-
| (47056) - || 1998 XP7|| 8 december 1998 || Spacewatch
|-
| (47057) - || 1998 XM12|| 9 december 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (47058) - || 1998 XC15|| 15 december 1998 || ODAS
|-
| (47059) - || 1998 XX20|| 10 december 1998 || Spacewatch
|-
| (47060) - || 1998 XX33|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (47061) - || 1998 XZ43|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (47062) - || 1998 XH52|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (47063) - || 1998 XX52|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (47064) - || 1998 XT53|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (47065) - || 1998 XC55|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (47066) - || 1998 XN57|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (47067) - || 1998 XB62|| 15 december 1998 || Spacewatch
|-
| (47068) - || 1998 XJ62|| 9 december 1998 || LINEAR
|-
| (47069) - || 1998 XC73|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (47070) - || 1998 XF77|| 15 december 1998 || R. G. Davis
|-
| (47071) - || 1998 XO77|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (47072) - || 1998 XM79|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (47073) - || 1998 XP95|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (47074) - || 1998 XV95|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (47075) - || 1998 YB || 16 december 1998 || K. Korlević
|-
| (47076) - || 1998 YV || 16 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (47077) Yuji || 1998 YC1|| 16 december 1998 || A. Nakamura
|-
| (47078) - || 1998 YS2|| 17 december 1998 || ODAS
|-
| (47079) - || 1998 YA3|| 16 december 1998 || N. Kawasato
|-
| (47080) - || 1998 YA7|| 22 december 1998 || K. Korlević
|-
| (47081) - || 1998 YV9|| 25 december 1998 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (47082) - || 1998 YA15|| 22 december 1998 || Spacewatch
|-
| (47083) - || 1998 YG22|| 29 december 1998 || Starkenburg
|-
| (47084) - || 1999 AQ || 4 januari 1999 || Farra d'Isonzo
|-
| (47085) - || 1999 AW2|| 7 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (47086) Shinseiko || 1999 AO3|| 10 januari 1999 || A. Asami
|-
| (47087) - || 1999 AY3|| 10 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (47088) - || 1999 AB7|| 9 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (47089) - || 1999 AC7|| 9 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (47090) - || 1999 AJ7|| 9 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (47091) - || 1999 AP9|| 10 januari 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (47092) - || 1999 AB10|| 13 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (47093) - || 1999 AF21|| 10 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (47094) - || 1999 AW21|| 15 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (47095) - || 1999 AQ25|| 15 januari 1999 || ODAS
|-
| (47096) - || 1999 AX25|| 15 januari 1999 || R. Pacheco, A. López
|-
| (47097) - || 1999 AE26|| 15 januari 1999 || Farra d'Isonzo
|-
| (47098) - || 1999 AM28|| 13 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (47099) - || 1999 AO37|| 8 januari 1999 || LONEOS
|-
| (47100) - || 1999 BB10|| 23 januari 1999 || K. Korlević|}

Planetoïdenlijsten